Verfassungsgesetz steht für:
 ein Gesetz im Verfassungsrang, siehe Verfassung #Allgemeines

Nationales:
 Bundes-Verfassungsgesetz in Österreich, das Hauptgesetz der staatlichen Verfassung
 die Hauptgesetze der österreichischen Bundesländer, siehe Landesverfassung (Österreich)
 Verfassungsgesetz von 1982 (Kanada)

Historisch:
 Verfassungsgesetze des Deutschen Reichs 1933–1945 (Deutschland)
 Verfassungsgesetz von 1867 (Kanada)
 Verfassungsgesetz von 1791 (Kanada)